Jan Paul van Hecke – calciatore olandese
 Lise Van Hecke – pallavolista belga
 Pierre Auguste Van Hecke – attore francese
 Preben Van Hecke – ex ciclista su strada belga
 Stefaan Van Hecke – politico belga fiammingo